Буйак — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Буйак — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Буйак — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна